, une communauté non incorporée du comté de Sierra en Californie.
 Loganville, une ville des comtés de Walton et de Gwinnett en Géorgie.
 Loganville, un borough du comté de York, en Pennsylvanie.
 , un village du comté de Sauk dans le Wisconsin.

Voir également 
 , une communauté non incorporée du comté de Logan en Ohio.